HMS Cossack bylo jméno použité pro vícero lodí anglického či britského Královského námořnictva:
 HMS Cossack (1886) – torpédový křížník třídy Archer, spuštěn 1886, prodán 1905
 HMS Cossack (1907) – torpédoborec třídy Tribal, spuštěn 1907, prodán 1919
 HMS Cossack (F03) – torpédoborec třídy Tribal, spuštěn 1937, potopen německou ponorkou U 563 roku 1941
 HMS Cossack (R57) – torpédoborec třídy C, spuštěn 1944, sešrotován 1961

Související články 
 USS Cossack